A PrvaLiga 2000–2001-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, 10. kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az NK Maribor lett.

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 A szléovén szövetség honlapja 
 A szlovén szövetség honlapja 

Szloven 1
Szlovén labdarúgó-bajnokságok